Hlotse – miasto w Lesotho
 Hlotse – rzeka w Lesotho

Zobacz też:
 Hlotse Stadium – piłkarski stadion w Hlotse

 Port lotniczy Hlotse – port lotniczy